Double Jeopardy puede referirse a:
 Double Jeopardy, novela de 1952;
 Double Jeopardy, película estadounidense de 1955;
 Double Jeopardy, película estadounidense de 1992, y
 Double Jeopardy, película estadounidense de 1999.